|-
| (99101) 2001 FY49||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99102) 2001 FK50||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99103) 2001 FO50||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99104) 2001 FZ52||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99105) 2001 FJ53||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99106) 2001 FA54||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99107) 2001 FX54||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99108) 2001 FM55||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99109) 2001 FW55||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99110) 2001 FL56||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99111) 2001 FN61||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99112) 2001 FP62||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99113) 2001 FR62||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99114) 2001 FN63||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99115) 2001 FF65||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99116) 2001 FG67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99117) 2001 FB68||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99118) 2001 FO68||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99119) 2001 FF69||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99120) 2001 FH73||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99121) 2001 FK74||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99122) 2001 FQ75||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99123) 2001 FB78||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99124) 2001 FW79||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99125) 2001 FV80||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99126) 2001 FV81||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99127) 2001 FR87||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99128) 2001 FJ93||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99129) 2001 FT96||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99130) 2001 FL97||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99131) 2001 FN97||||16 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99132) 2001 FK98||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99133) 2001 FQ98||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99134) 2001 FF99||||16 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99135) 2001 FK99||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99136) 2001 FN99||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99137) 2001 FH101||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99138) 2001 FV101||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99139) 2001 FX103||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99140) 2001 FM104||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99141) 2001 FQ104||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99142) 2001 FK106||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99143) 2001 FS108||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99144) 2001 FE113||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99145) 2001 FL113||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99146) 2001 FH117||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99147) 2001 FP117||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99148) 2001 FO121||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99149) 2001 FH123||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99150) 2001 FT127||||29 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99151) 2001 FP128||||23 березня 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (99152) 2001 FV128||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99153) 2001 FH129||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99154) 2001 FU129||||29 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99155) 2001 FV129||||29 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99156) 2001 FQ131||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99157) 2001 FR131||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99158) 2001 FA132||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99159) 2001 FK134||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99160) 2001 FZ134||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99161) 2001 FG136||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99162) 2001 FH136||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99163) 2001 FO140||||21 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99164) 2001 FX144||||23 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99165) 2001 FF148||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99166) 2001 FL148||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99167) 2001 FX151||||24 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99168) 2001 FN152||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99169) 2001 FY152||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99170) 2001 FT159||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99171) 2001 FW159||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99172) 2001 FG160||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99173) 2001 FS161||||30 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99174) 2001 FR163||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99175) 2001 FY163||||18 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99176) 2001 FF164||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99177) 2001 FN172||||25 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99178) 2001 FR172||||25 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99179) 2001 FP175||||31 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99180) 2001 FJ176||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99181) 2001 FV176||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99182) 2001 FW178||||20 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99183) 2001 FB180||||20 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99184) 2001 FH188||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99185) 2001 FQ188||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99186) 2001 FO189||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99187) 2001 FP189||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99188) 2001 FQ190||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99189) 2001 FV190||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99190) 2001 FP193||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99191) 2001 FF194||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99192) 2001 GD4||||14 квітня 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| 99193 Обсфабра (Obsfabra)||||14 квітня 2001||Бегас||Х. Мантека
|-
| (99194) 2001 GC5||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99195) 2001 GH5||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99196) 2001 GN8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99197) 2001 GL10||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99198) 2001 HN3||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99199) 2001 HW11||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99200) 2001 HF15||||23 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

99100